Эфраин Сат Аристегиета (; 9 июля 1921, Каракас, Венесуэла — 6 февраля 2007, Каракас, Венесуэла) — венесуэльский государственный деятель, министр иностранных дел (1974—1975).

Биография 

В 1994 г. окончил Центральный университет Венесуэлы, доктор политических и социальных наук. Профессор и заведующий кафедрой международного права.

Занимал посты генерального директорах в Министерстве труда и МИД Венесуэлы,
 1974—1975 гг. — министр иностранных дел,
 1975-? гг. — глава администрации президента Венесуэлы.

Затем — старший научный сотрудник Совета Университета Симона Боливара, работал в качестве адвоката.

Являлся одним из основателей и первым президентом Колледжа международных исследований Венесуэлы.

Источники 
 https://web.archive.org/web/20131014172127/http://www.acienpol.org.ve/IndividuosInfo.aspx?id=103
 http://www.eluniversal.com/2007/02/08/pol_art_172386

Министры иностранных дел Венесуэлы
Выпускники Центрального университета Венесуэлы